Кахи́м Э́нтони Пэ́ррис (; ) — ямайский футболист, полузащитник клуба «Динамо (Киев)» и сборной Ямайки.

Карьера 
Начал карьеру в австралийском клубе «Кингстон Сити», в 2018 году перешёл в «Кавалер».
В 2019 году перешёл в словенский «Домжале», в 2020 году отправился в аренду в клуб «Крка», где выдал неплохие результаты.
Дебютировал в составе «Копера» 17 июля 2021 года в матче против НК «Аллюминий».

За сборную Ямайки дебютировал в 2017 году в матче против сборной Тринидада, Ямайка выиграла со счётом 2:1.

Примечания

Ccылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Динамо Киев»

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Кавалер»
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Крка»
Игроки ФК «Копер»
Игроки ФК «Динамо» Киев